Pulau Baru (Ipuh), een plaats in Indonesië
Pulau Baru (Kuantan Hilir), een plaats in Indonesië
Pulau Baru (Batang Masumai), een plaats in Indonesië
Pulau Baru (Kuantan Tengah), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing